Grupp H i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 17 juni till 26 juni 2014.

Matcher

Belgien mot Algeriet

{{Resultat med trupp|id=BEL-ALG
|nr       = 15
|bild     = BEL-ALG 2014-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Marouane Fellaini Dries Mertens 
|mål2     =  Sofiane Feghouli
|arena    = Mineirão
|spelplats= Belo Horizonte
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kevin De Bruyne
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ryssland mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=RUS-KOR
|nr       = 16
|bild     = RUS-KOR 2014-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Aleksandr Kerzjakov 
|mål2     =  Lee Keun-ho
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 37603
|rapport2 =  Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Son Heung-min
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Belgien mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=BEL-RUS
|nr       = 31
|bild     = BEL-RUS 2014-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Divock Origi 
|mål2     = 
|arena    = Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 73819
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Eden Hazard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Sydkorea mot Algeriet

{{Resultat med trupp|id=KOR-ALG
|nr       = 32
|bild     = KOR-ALG 2014-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = Son Heung-min Koo Ja-Cheol 
|mål2     =  Islam Slimani Rafik Halliche Abdelmoumene Djabou Yacine Brahimi
|arena    = Estádio Beira-Rio
|spelplats= Porto Alegre
|publik   = 42732
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Islam Slimani
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Sydkorea mot Belgien

{{Resultat med trupp|id=KOR-BEL
|nr       = 47
|bild     = KOR-BEL 2014-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Jan Vertonghen 
|mål2     = 
|arena    = Arena de São Paulo
|spelplats= São Paulo
|publik   = 61397
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Jan Vertonghen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Algeriet mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=ALG-RUS
|nr       = 48
|bild     = ALG-RUS 2014-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Islam Slimani 
|mål2     =  Aleksandr Kokorin
|arena    = Arena da Baixada
|spelplats= Curitiba
|publik   = 39311
|rapport2 =  Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Islam Slimani
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp H
Sport i Belo Horizonte
Sport i Cuiabá
Sport i Curitiba
Sport i Porto Alegre
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Internationella sportevenemang i São Paulo
Rio de Janeiro under 2000-talet
São Paulo under 2000-talet